Italia est un nom propre italien qui peut désigner :
 l'Italie, 
 , nom en italien de ce pays d'Europe ;
 Italia turrita, l'allégorie qui personnifie cet État.
 l'Italia, un cépage de raisin blanc italien ;
 l'Italia, un ballon dirigeable italien ;
 l'Italia, un navire de croisière de Louis Cruise Lines battant pavillon marshallais ;
 Alta Italia, une localité argentine située dans le département de Realicó, dans la province de La Pampa ;
 le glacier Italia au Chili ;
 Italia, une station du métro de Catane.
 Ferrari 458 Italia, une automobile.

Voir aussi